Lakeport ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lakeport (Florida)
 Lakeport (Kalifornien)
 Lakeport (New Hampshire)
 Lakeport (New York)
 Lakeport (Texas)
 Lakeport (Wisconsin), im Pepin County
 Lakeport Township (Iowa)
 Lakeport Township (Minnesota)